Samařan může označovat obyvatele těchto míst:

 Samara, ruské město
 Samaří, zaniklé město v Izraeli
 Samařsko, oblast v Izraeli
 Samar, ostrov
 Samar, kibuc